Hrobitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Hrobice, Gemeinde im Okres Pardubice 
Hrobice na Moravě,  Gemeinde im Okres Zlín